Brett Pollock (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2014 dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . Il passe professionnel avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||40 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||71 ||25 ||30 ||55 ||36 ||21 ||11 ||8 ||19 ||10
|-
|2014-2015 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||70 ||32 ||30 ||62 ||88 ||5 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2015-2016 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||72 ||30 ||48 ||78 ||76 ||6 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|2015-2016 || Heat de Stockton || LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||61 ||15 ||16 ||31 ||14 ||6 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton || LAH ||46 ||10 ||10 ||20 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Heat de Stockton || LAH ||53 ||3 ||9 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Americans d'Allen || ECHL ||49 ||16 ||27 ||43 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 38 || 11 || 14 || 25 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Södertälje SK || Allsvenskan || 28|| 8|| 17|| 25|| 47|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2021-2022 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 18 || 7 || 7 || 14 || 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HC Red Star Kunlun || KHL || || || || || ||

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ouest 
  
 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Oil Kings d'Edmonton en 2013-2014.

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Oil Kings d'Edmonton en 2013-2014.

Transactions en Carrières 

 Le 29 février 2016, il est échangé aux Flames de Calgary par les Stars de Dallas avec Jyrki Jokipakka et un choix de 2 ronde au repêchage de 2016 en retour de Kris Russell.

Références 

Naissance en mars 1996
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du HC Red Star Kunlun